FMB pode referir-se a:

 Faculdade de Medicina de Botucatu
 Federação de Mulheres do Brasil
 Federação Mineira de Basketball 
 Federação Maranhense de Basquetebol

Desambiguações de siglas